vijf heilige bergen van China, vijf verspreid over China liggende bergen die een belangrijke rol vervullen in het Chinees volksgeloof;
vier heilige boeddhistische bergen in China, een groep verspreid over China liggende bergen met boeddhistische heiligdommen;
vier heilige taoïstische bergen in China, een groep heilige bergen die verspreid over China liggen, elk met een belangrijk taoïstisch heiligdom op of onder de top.